Tiokamp för herrar vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes den 31 juli-1 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1996